Sezon 2009 fińskiej Veikkausliigi był dwudziestym w historii tych rozgrywek. Rozpoczął się 18 kwietnia, a zakończył 17 października 2009 roku. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Inter Turku. Nowym mistrzem Finlandii został zespół HJK Helsinki.

Zespoły 

Po poprzednim sezonie do Ykkönen spadł FC KooTeePee.

Tabela

Baraże o Veikkausliigę 
W dwumeczu barażowym o udział w rozgrywkach Veikkausliigi sezonu 2010 zagrały: 13. drużyna Veikkausliigi –  – i 2. drużyna Ykkönen – KPV Kokkola. Zespół JJK obronił swoją pozycję w najwyższej klasie rozgrywkowej Finlandii, zwyciężając 5:3.

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

Źródło: Veikkausliiga.com (fi)

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Veikkausliigi (fi)

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2009 w Finlandii